Il singolare del torneo di tennis Torneo Godó 1983, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Mats Wilander che ha battuto in finale Guillermo Vilas 6-0, 6-3, 6-1.

Teste di serie 

 Mats Wilander (Campione)
 José Higueras (terzo turno)
 Guillermo Vilas (finale)
 Andrés Gómez (semifinali)
 Henrik Sundström (primo turno)
 Tomáš Šmíd (semifinali)
 Anders Järryd (quarti di finale)
 Heinz Günthardt (primo turno)

 Corrado Barazzutti (secondo turno)
 Roberto Argüello (primo turno)
 Pablo Arraya (terzo turno)
 Juan Avendaño (secondo turno)
 Stefan Simonsson (terzo turno)
 Diego Pérez (primo turno)
 Libor Pimek (quarti di finale)
 Manuel Orantes (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Torneo Godó 1983